-{Zatheria}- je grupa (podlegija) sisara koja obuhvata zajedničke pretke -{Arguimuridae}-, -{Vincelestidae}-, -{Peramuridae}- i -{Tribosphenida}- (živuće terijane plus sve njihove pretke).

Filogenija 
Ispod je dat kladogram prema radu Rou (1988) i Makena i Bela (1997) koji se prikazuje jedna od hipoteza sisarskih odnosa:

Reference

Spoljašnje veze 
 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 29) - Zatheria"
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory
 Sublegion Zatheria - Hierarchy - The Taxonomicon